Coal Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Coal Mountain (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Coal Mountain (Alabama)	
 Coal Mountain (Alaska)	
 Coal Mountain (Grand County, Colorado)	
 Coal Mountain (Gunnison County, Colorado)	
 Coal Mountain (Moffat County, Colorado)	
 Coal Mountain (Pennsylvania)	
 Coal Mountain (Texas)	
 Coal Mountain (Washington)	
 Coal Mountain (West Virginia)	
 Coal Mountain (Wyoming)	

Siehe auch:
 Coal Mine Mountain
 Coal Pit Mountain